Перепелиця Андрій — молдовський борець вільного стилю.
 Перепелиця Григорій Миколайович ( 1953) — український політолог, конфліктолог-міжнародник, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України.
 Перепелиця Володимир Іванович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Перепелиця Денис Сергійович (1989—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Максим Перепелиця — головний герой однойменного фільму Максим Перепелиця.
 Перепелиця Костянтин Іванович (1938—2015) — радянський та білоруський актор театру та кіно, театральний педагог, заслужений артист Білоруської РСР.
 Перепелиця Максим Олегович (1990—2017) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Перепелиця Степан (1884—1932) — український державний діяч, економіст часів УНР. Один з відомих спеціалістів в області проблем фінансової кооперації в Україні.
 Перепелиця Олександр Михайлович (1918—1942) — Герой Радянського Союзу.
 Перепелиця Олександр Юрійович (1989—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Перепелиця Ольга Анатоліївна — заслужений освіти культури України, нагороджена знаком «Василь Сухомлинський».
 Перепелиця Петро Петрович (1917—2004) — український театрознавець.
 Перепелиця Полікарп Лазаревич (1918—1942) — Герой Радянського Союзу.
 Перепелиця Сергій Леонідович (1977—2018) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Перепелиця Юрій Леонідович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Примітки 

Українські прізвища